Totham Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Totham Plains – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Great Totham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Totham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex